Яцуба Володимир Григорович — колишній голова Севастопольської міськдержадміністрації, керував містом до російської анексії.
 Яцуба Іван Васильович — радянський партійний діяч, керівник Дніпропетровського промислового облвиконкому (1963—1964), депутат Верховної Ради УРСР 5-6-го скликань.